Nicholas „Nick” Alexander (ur. 24 sierpnia 1988 w Brattleboro) – amerykański skoczek narciarski. Był zawodnikiem klubu Lebanon Outing Club.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował 21 marca 2009 w konkursie drużynowym w Planicy.

Swój rekord życiowy w długości skoku ustanowił 19 marca 2010 na skoczni Letalnica w Planicy i wynosi on 184,5 m.

26 stycznia 2013 na skoczni w Titisee-Neustadt po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. miejsce. 1 lutego 2015 w Willingen zdobył, jedyny raz w swojej karierze, punkty Pucharu Świata, zajmując 27. miejsce.

2 sierpnia 2016 ogłosił w mediach społecznościowych zakończenie swojej kariery.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Alexandra na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Alexandra na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Alexandra na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Alexandra na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1988
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014